Zádor Dezső (1873–1931) operaénekes (bariton), operarendező, a Tanácsköztársaság alatt az Operaház igazgatója
 Zádor Dezső (1912–1985) kárpátaljai zeneszerző, zongoraművész, zenetanár, néprajzkutató